Копиця — невеликий стіг сіна
 Копиця — рідковживана назва копи, стіжка з 60 снопів

Прізвище 

 Копиця Давид Демидович (7 липня 1906 — 15 грудня 1965) — український письменник, член Спілки письменників України.
 Копиця Маріанна Давидівна (нар. 15 квітня 1947) — український музикознавець, доктор мистецтвознавства
 Копиця Олександр Вікторович (1977-2015) — солдат резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.